Osoby o nazwisku Maurice Smith:
 Maurice Smith – amerykański kick-boxer i zawodnik MMA
 Maurice Smith – jamajski lekkoatleta